Tomasello – cognome italiano
 Michael Tomasello – psicologo statunitense